Натуральне число 1485
 1485 рік до нашої ери
 1485 рік нашої ери